Stadion laskarzy Pomorzanina Toruń – stadion dla hokeja na trawie w Toruniu, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna Pomorzanina Toruń.

Lokalizacja 
Stadion znajduje się w południowej części dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, przy ul. Szosa Chełmińska 75, w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego im. Grzegorza Duneckiego.

Historia 

Od końca XIX w. do połowy XX w. znajdowała się tu tzw. rakarnia – zakład zajmujący się zbieraniem padłych i wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i ich uśmiercaniem. Po II wojnie światowej zakład zlikwidowano, a jego budynki przekształcono na domy mieszkalne. W miejscu obecnego stadionu znajdowało się grzebowisko dla zwierząt.

Stadion, przy udziale władz miasta, województwa i szefów PZHT, otwarto 2 maja 2007 roku. Rozegrano wówczas mecz towarzyski Polska – Ukraina, zaś gospodarz – Pomorzanin Toruń pierwszy mecz na boisku rozegrał 22 kwietnia 2007 roku, remisując z ówczesnym wicemistrzem Polski "Grunwaldem Poznań" 6:6. 

Boisko, z nawierzchnią syntetyczną, pełnowymiarowe i oświetlone spełnia wymogi przewidziane dla rozgrywek zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Pomorzanin Toruń
Stadiony w Toruniu
Stadiony do hokeja na trawie w Polsce